Morfologie - ramură a gramaticii

Morfologie - ramură a biologiei